Брaйи Торфиннссон (; ) — исландский шахматист, гроссмейстер (2018).

В составе национальной сборной участник 2-х Олимпиад (2004 и 2010) и 5-и командных чемпионатов Европы (2001—2005, 2009—2011).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Исландии